Alexandre Hees de Negreiros (Niterói, 7 de julho de 1965) é um tecladista, compositor, arranjador e produtor musical brasileiro.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Tecladistas do Rio de Janeiro
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Naturais de Niterói